NGC 4573 (другие обозначения — ESO 268-26, MCG -7-26-14, FAIR 455, AM 1235-432, DCL 84, PGC 42167) — галактика в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4573
Центавр (созвездие)